A Copa Carranza de Buenos Aires foi um torneio de caráter amistoso, realizado em Buenos Aires, Argentina, no ano de 1966, contando com a participação de quatro equipes de três países diferentes.

Tabela

Semifinais

Finais

Disputa de terceiro lugar

Final

Botafogo: Manga, Joel, Adevaldo, Dimas, Rildo; Élton, Gérson; Jairzinho, Parada, Bianchini, Afonsinho; Treinador: Admildo Chirol.

Campeão

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Competições oficiosas internacionais de futebol
1966 no futebol
Torneios amistosos da Argentina entre clubes de futebol